"Dias Claros" é o quarto álbum de estúdio de Wilson Sideral, gravado em 2007 e lançado em 2008, pelo selo do Artista, Sideral Experience, em parceria com a Acit e Unimar. Este CD contém músicas em trilhas de novela como: "Fugindo De Mim", em Malhação da Rede Globo, "Minha Garota", em Amor e Intrigas da Rede Record e "Exagerado" (Cazuza) em Revelação do SBT. Contém, também, uma regravação da canção Já Foi, mais uma parceria entre Wilson Sideral e a banda mineira Jota Quest. As principais músicas são, "Pra Não Complicar", "Por Inteiro", "Já Foi", "Exagerado", "Dias Claros", "Fugindo De Mim", entre outras. Um dos destaques do disco são os arranjos de cordas assinados pelo maestro Cristóvão Bastos.

Faixas 
 Pra Não Complicar (Wilson Sideral)
 Por Inteiro (Wilson Sideral)
 Fugindo De Mim (Wilson Sideral e Caju)
 E Agora? (Wilson Sideral)
 E Mais Nada (Wilson Sideral)
 Minha Garota (Wilson Sideral)
 Tá Tudo Certo (Wilson Sideral)
 Exagerado (Cazuza, Ezequiel Neves, Leoni)
 Já Foi (Wilson Sideral, Jota Quest)
 Todo Corpo Ouvido (Wilson Sideral)
 Vou Também (Wilson Sideral)
 Dias Claros (Wilson Sideral e Mauro Sta. Cecília)

Álbuns de 2008
Álbuns de Wilson Sideral
Álbuns produzidos por Ruben di Souza